

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Gualtiero Bassetti, (1942- ), cardinal italien ;
 Marcantonio Bassetti, (1588-1630), peintre italien ;
 Sam Bassetti (1991-), coureur cycliste américain.

Autres
 Hynerpeton bassetti, genre éteint de proto-tétrapodes.

Homonymie de patronyme